Orodreth (elf), een koningen van Nargothrond
Orodreth (mens), een stadhouder van Gondor